

Događaji
 Adadnirari III. nasljeđuje na asirijskom prijestolju kralja Šamšiadada V.

Rođenja

Smrti